Maudez steht für:

 Maudez (Heiliger), ein bretonischer Heiliger im 5. oder 6. Jahrhundert
 Saint-Maudez, eine französische Gemeinde im Département Côtes-d’Armor 
 Île Maudez, eine französische Insel im Département Côtes-d’Armor